Професіональна футбольна група А 1979–80 — 56-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона здобув ЦСКА Септемврійско знаме.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Славія взяв участь у Кубку володарів кубків 1980—1981 як володар Кубка Болгарії 1979—1980.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1979–1980
Болгарія
Болгарія
1979 у болгарському спорті
1980 у болгарському спорті